A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi 3000 méteres akadályfutás versenyszámának selejtezőjég és döntőjét augusztus 22-én és 24-én rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A győztes, a címvédő Ezekiel Kemboi lett.

Előfutamok

Döntő

Jegyzetek

Források

Előfutam
Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság